Gabriele Clemens ist der Name folgender Personen:

* Gabriele Clemens (Historikerin) (* 1953), deutsche Historikerin für europäische Geschichte
 Gabriele B. Clemens (* 1961), deutsche Historikerin mit Schwerpunkten Kultur- und Wirtschaftsgeschichte